Rassomdé peut désigner :
 Rassomdé, la localité située dans le département de Oula au Burkina Faso
 Rassomdé, la commune rurale située dans le département de Tougo au Burkina Faso